Национальный университет Сунь Ятсена (, ) — государственный исследовательский университет, известный как официальное сообщество аналитических центров, расположенный в , Гаосюне, Тайвань и на острове Пратас в Южно-Китайском море. NSYSU является одним из шесть национальных исследовательских университетов и одним из четырёх университетов, входящих в , . Имея аккредитацию AACSB и CFA и программу морского менеджмента №1 в Азии, Колледж управления NSYSU является одним из лучших в Восточной Азии, а Колледж морских наук является старейшим и имеет самый высокий рейтинг на Тайване.

В настоящее время NSYSU является государственным университетом и известен своими мощными политическими и коммерческими связями, многие из его преподавателей и сотрудников выступают в качестве чиновников и экспертов НПО, поддерживая тесные контакты с представителями промышленности и правительства. На территории кампуса находятся обменные офисы федерального правительства США, правительства Японии и Европейской комиссии.

NSYSU обычно входит в число 6-7 лучших университетов страны и находится в рейтинге среди 400-1000 лучших университетов мира. Он состоит из семи колледжей, но также содержит значительное количество научно-исследовательских институтов.

История 
В 1980 году, когда началось общее экономическое развитие Тайваня, возросло внимание общества к высшему образованию. Чтобы сбалансировать развитие образования на севере и юге, правительство решило построить универсальный университет на юге.

На момент основания в университете было четыре кафедры, две аспирантуры и 189 студентов. Сегодня в университете семь колледжей (гуманитарные науки, естественные науки, инженерия, менеджмент, морские науки, общественные науки и колледж Си-Ван) и более 9500 студентов, обучающихся на 18 специальностях бакалавриата, 35 магистерских программах и 26 докторских программах. NSYSU вырос и теперь признан на международном уровне как одно из самых важных научно-исследовательских и учебных заведений Тайваня.

В 2002 году НСГУ был назван  одним из семи крупнейших наукоёмких университетов страны. Два года спустя Колледж менеджмента стал первым в стране общественным университетом, аккредитованным Ассоциацией по развитию университетских бизнес-школ. Кроме того, NSYSU получил грант первого/второго этапа в рамках плана «Стремиться к лучшему университету» Министерства образования в 2011 и 2016 годах. Четыре года спустя университет провёл 1-й «Совместный симпозиум NSYSU и UCSD» по международному академическому сотрудничеству.

В последние два месяца 2014 года университет посетили лауреаты Нобелевской премии Акира Судзуки и Хироси Амано.

18 июня 2021 года , директор Американского института на Тайване (AIT) и посол США на Тайване, был удостоен звания почётного доктора социальных наук от NSYSU.

Культура кампуса 

Национальный университет имени Сунь Ятсена расположен в городе Гаосюн, крупнейшем портовом городе Тайваня. Основанный на академическом стиле, в котором особое внимание уделяется океану и торговле, он не только является местом рождения первого на Тайване колледжа морских наук, но и уникален тем, что прямо на территории кампуса проводятся занятия водными видами спорта. Выпускные требования NSYSU к своим студентам включают демонстрацию навыков плавания. NSYSU также регулярно проводит соревнования по виндсёрфингу с престижным университетом Осаки в Японии. Кроме того, NSYSU имеет особые отношения с Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD) в Соединённых Штатах, исследовательским университетом с аналогичным академическим стилем, который также расположен недалеко от побережья. Совместный симпозиум NSYSU и UCSD проводится в Гаосюне и Ла-Холье попеременно каждый год с 2015 года.

Университет является родиной первой системы электронных досок объявлений  (中山大學美麗之島) и популярных азиатских культурных терминов «». Кроме того, к 2030 году NSYSU будет преобразован в университет с преподаванием на английском языке.

Кампус и удобства

Сизихван 
Кампус NSYSU, расположенный рядом с  и военной базой, с трёх сторон окружён горами, а также обращён к открытым водам Тайваньского пролива, что делает его естественной крепостью. Пляж  (один из ) расположен прямо на территории кампуса, что делает университетский кампус очень привлекательным местом на Тайване. Экологические характеристики местности уникальны, включая природу , морской экосистемы и коралловых рифов. Помимо университетских зданий на территории кампуса есть также морской курорт, стадион, построенный методом намыва,  и исторические места, оставшиеся от эпохи японского правления.

Кампус находится недалеко от центра города, но вдали от пробок и городского шума. Есть только четыре дороги, соединяющие кампус с внешним городом, все переулки проходят близко к горам и морю, а местность пересечённая. Преподаватели и студенты NSYSU живут среди разнообразия дикой природы. Здесь обитает большое количество тайваньских макак, какаду, краснобрюхих белок и китайских мунтжаков. Кроме того, воды Сизихвана населены исчезающими видами кораллов Polycyanthus chiashanensis.

Ренву 
Кампус  будет построен на 24 гектарах, с тремя зонами, запланированными для ИИ-медицины, интеллектуального здравоохранения и экологического отдыха, предоставит исследовательское пространство для Института точной медицины, Института биотехнологии и медицины, Института медицинских технологий и Институт биомедицинских исследований. В декабре 2020 года в этом кампусе были завершены работы по подготовке земли на площади 24 га, включая корректировку высоты основания, дренажные сооружения для прудов-отстойников, расчистку деревьев, озеленение и т. д. Планируется, что медицинский учебный корпус будет представлять собой 1-этажное подземное здание и 6-этажное надземное здание.

Академическая деятельность 

В NSYSU есть семь колледжей: инженерия, гуманитарные науки, менеджмент, морские науки, естественные науки, социальные науки и колледж Си-Ван.

Исследования 
Национальный университет им. Сунь Ятсена обладает значительными исследовательскими возможностями. «Центр исследований Азиатско-Тихоокеанского региона» в NSYSU является исследовательским центром Куросио мирового класса, он обладает самой передовой технологией производства электроэнергии на морских течениях в мире. «Исследовательский центр электронной коммерции и интернет-сообщества» в NSYSU является единственным исследовательским центром социальных наук на Тайване, который был выбран для участия в 7-й рамочной программе Европейской комиссии (FP7) SSH-NCP.

По состоянию на 2017 год в NSYSU было 68 исследовательских центров, в том числе следующие наиболее важные ключевые центры:

Высший уровень
 Центр исследований Азиатско-Тихоокеанского региона
 Центр исследований электронной коммерции и интернет-сообщества
 Научно-исследовательский центр функционально-кристаллических аморфных комплексов
 Медицинский научно-технический центр
 Центр гуманитарных инноваций и социальных практик

Университетский уровень
 Исследовательский центр социальных наук имени Сунь Ятсена
 Центр междисциплинарных исследований и исследований данных (MDSRC)
 Исследовательский центр изучения менеджмента
 Центр исследований и продвижения инженерных технологий
 Пограничный центр океанологии и технологий
 Центр гуманитарных наук

Рейтинги 
Национальный университет имени Сунь Ятсена неизменно входит в число 7 лучших университетов страны в Мировом рейтинге университетов QS, рейтинге университетов мира Times Higher Education и Академическом рейтинге университетов мира.

 QS World University Rankings
Согласно Мировому рейтингу университетов QS (2022), NSYSU занимает 7-е место в рейтинге университетов Тайваня (412-е место в мире).
 Times Higher Education
Согласно Times Higher Education (2022), NSYSU занимает 7-е место в рейтинге университетов Тайваня (201-250-е место в Азии; 810-1000-е место в мире).
 Academic Ranking of World Universities
Согласно Академическому рейтингу университетов мира (2021), NSYSU занимает 7-е место среди национальных университетов Тайваня (601–700-е место в мире).

Математика: 75–100 место, 1 место на Тайване (2015).

Океанография: 101–150, 2 место на Тайване (2020).

Инженерное дело: 101-150-е место (2016)

Информатика: 151-200-е (2015)

Телекоммуникационные технологии: 151-200-е (2020).

 THE 100 Under 50 university rankings
Согласно рейтингу Times Higher Education 100 лучших университетов в возрасте до 50 лет (2020), NSYSU занимает 6-е место среди университетов Тайваня (201-250-е место в мире).
 THES - QS World University Rankings
Согласно рейтингу университетов мира THES - QS, NSYSU входит в число 500 лучших университетов мира, занимая 401+ место (2009).
 Global Views Monthly Taiwan University Rankings
В списке 2021 года NSYSU занимает 6-е место среди общеобразовательных университетов. Кроме того:
5 место в социальном престиже
6-е место в сотрудничестве между промышленностью и университетом
7 место по интернационализации

 Financial Times - Executive MBA Ranking
По данным Financial Times (2017), программа NSYSU Global MBA заняла 69-е место в рейтинге Executive MBA Financial Times за 2017 год, единственное учреждение из Тайваня, получившее рейтинг.
 Eduniversal World TOP 300 Business School
По данным , среди ранжированных областей морской менеджмент NSYSU занимает первое место в Азии.

19-е место в мире (2-е место на Тайване) в сфере государственного управления/менеджмента.

91-е место в мире (1-е место на Тайване) в области управления здравоохранением

6-е место в Восточной Азии (1-е место на Тайване) в области управления персоналом

15-е место в Восточной Азии (1-е место на Тайване) в области управления информационными системами

Особые правительственные аналитические центры 

Офисы США, ЕС и Японии

Основаны под эгидой правительства США, Европейской комиссии и правительства Японии: Американский центр Сунь Ятсена (основан в 1999 году), Центр Европейского союза при NSYSU (основан в 2009 году) и Центр японоведов при NSYSU (основан в 2010 году) являются единственными официальными офисами  для политических и академических обменов.

Центр правительственных исследований Ли Дэнхуэя

Названный в честь бывшего президента Тайваня Ли Дэнхуэя, «Центр правительственных исследований Ли Дэнхуэя» создан 1 февраля 2017 года (после «Семинара по политической экономии доктора Дэнхуэя Ли», основанного в 2002 году). Центр служит региональным аналитическим центром с целью предоставления перспективных и комплексных исследований или рекомендаций по государственной политике и социальным вопросам.

Центр конъюнктурных исследований и опросов общественного мнения

Центр NSYSU является самым важным центром социальных исследований и подразделением по изучению общественного мнения на юге Тайваня. Центр и Исследовательский центр по выборам  включены в список двух крупнейших университетских учреждений Тайваня по проведению опросов.

Международный обмен 
Каждый год около 50 иностранных студентов по обмену приезжают обучаться, в основном менеджменту и бизнесу, преподаваемым на английском языке. Они также узнают о тайваньской культуре, а также о некоторых диалектах китайского языка. В университете также есть отдельный языковой институт, где платные студенты могут изучать тайваньский и китайский языки. Также есть такое же количество студентов по обмену, которые ежегодно ездят в университеты-партнёры NSYSU. NSYSU имеет активную Международную студенческую ассоциацию. В 2009-2010 годах более 250 иностранных студентов были членами ассоциации ISA в NSYSU, приняв участие в более чем 20 студенческих мероприятиях.

Первый на Тайване студент из материкового Китая и студент из Буркина-Фасо, получившие докторскую степень, являются выпускниками Института Китая и Азиатско-Тихоокеанских исследований NSYSU.

Известные выпускники 

Среди выпускников NSYSU президент Законодательного собрания Юань Су Цзяцюань, мэр Гаосюна , член Палаты представителей Пенсильвании  и значительное количество генеральных директоров из числа 500 крупнейших компаний мира, таких как Джон Лин, вице-президент eBay, , учёный-космонавт и выдающийся профессор, а также председатель  .

Почётные доктора 
По состоянию на июнь 2021 года всего 24 человека. Полный список см. в объявлении Управления по академическим вопросам Национального университета имени Сунь Ятсена.

Инцидент с информационной безопасностью 2019 года 
В ноябре 2019 года в NSYSU произошёл серьёзный инцидент, связанный с информационной безопасностью. Предположительно, зарубежные хакеры из Китая использовали XSS для мониторинга электронной почты почти 100 преподавателей Колледжа социальных наук NSYSU и Колледжа морских наук.

Поскольку основные жертвы (политики, связанные с отношениями Китая и Тайваня; учёные, занимающиеся государственной политикой) связаны с правительственными аналитическими центрами, вторжение могло создать угрозу национальной безопасности.

Примечания

Ссылки 

 National Sun Yat-sen University Reviews - Kaohsiung, Taiwan Attractions - TripAdvisor
 Lee Teng-hui Center for Governmental Studies

Университеты Тайваня
Исследовательские университеты
Гаосюн